Laval kan syfta på:

 Laval (efternamn) – ett efternamn samt personer med efternamnet
Alfa Laval – svensk tillverkare av bland annat pumpar, värmeväxlare och separatorer
AB de Lavals Ångturbin – tidigare svensk tillverkare av ångturbiner
 Laval-målet – en arbetsrättslig konflikt, se Vaxholmskonflikten
 Laval un Partneri Ltd. – lettiskt företag inblandat i Vaxholmskonflikten
 Stal-Laval Turbin – tidigare svenskt företag inom ångturbinbranschen

Geografi

Frankrike 

 Laval-sur-Vologne, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Laval-Roquecezière, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Laval-Pradel, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Laval-en-Laonnois, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Laval-en-Brie, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Laval-du-Tarn, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Laval-de-Cère, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Laval-Atger, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Laval, Mayenne, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Laval, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Laval-d'Aix, kommun i Drôme
 Laval-d'Aurelle, kommun i Ardèche
 Laval-le-Prieuré, kommun i Doubs
 Laval-Morency, kommun i Ardennes
 Laval-Saint-Roman, kommun i Gard
 Laval-sur-Doulon, kommun i Haute-Loire
 Laval-sur-Luzège, kommun i Corrèze
 Laval-sur-Tourbe, kommun i Marne
 Bonchamp-lès-Laval, kommun i Mayenne
 Le Poët-Laval, kommun i Drôme
 Magnac-Laval, kommun i Haute-Vienne
 Mont-de-Laval, kommun i Doubs
 Saint-Genis-Laval, kommun i Rhône
 Saint-Germain-Laval, Loire, kommun i Loire
 Saint-Germain-Laval, Seine-et-Marne, kommun i Seine-et-Marne
 Saint-Pierre-Laval, kommun i Allier
 Viols-en-Laval, kommun i Hérault

Kanada 

 Laval, Québec, stad,